Juan Antonio Carrizo, calciatore argentino
Juan Carlos Carrizo, calciatore argentino
Juan Generoso Carrizo, calciatore argentino
Juan Jose Carrizo, calciatore argentino
Juan Pablo Carrizo, calciatore argentino